

Geografia
 Bova – comune della provincia di Reggio Calabria
 Bova Marina – comune della provincia di Reggio Calabria
 Valle Bova – riserva naturale regionale a Erba

Onomastica
 Bova – forma femminile del nome proprio di persona italiano maschile Bovo

Personaggi fittizi
 Bova – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Persone
 Ben Bova – scrittore di fantascienza statunitense
 Giuseppe Bova – politico italiano, ex presidente del Consiglio regionale della Calabria
 Mario Bova – diplomatico italiano
 Raoul Bova – attore italiano
 Antonio Bova – pittore attivo in Sicilia